Натуральне число 1129
 1129 рік до нашої ери
 1129 рік нашої ери